TED (аббревиатура от  — устройство, улавливающее черепах) — предохранительное устройство, которое позволяет самостоятельно освободиться захваченной тралом морской черепахе.

TED был разработан в 1970-х годах рыбаком по имени Бун Синки, который стремился уменьшить нежелательный прилов. Это устройство оказалось весьма эффективным. Данные устройства дёшевы, просты в эксплуатации и практически не снижают улова креветок.

Перед входом в траловый мешок устанавливают металлическую решётку, которая не препятствует прохождению через неё креветок, но при этом задерживает морских черепах и других крупных животных (более 10 см), случайно попавших в трал. Сбоку от решетки располагается окно, через которое они могут освободиться. Прутья решётки выполнены наклонно в сторону окна. При правильной установке и эксплуатации оно спасает до 97 % черепах.

В 1987 году власти Соединённых Штатов потребовали, чтобы все тралы для ловли креветок в стране оснащались подобным устройством.

Особенности 
Крупные морские черепахи, в первую очередь взрослые логгерхеды и кожистые слишком велики, чтобы освободиться через люк, установленный в большинстве TED.

Достоинства
 Увеличивают вместимость трала.
 Снижают риск повреждения улова.

Недостатки
 Могут быстро забиваться различным мусором и блокировать вход в трал.

Ссылки 
 

Изобретения США
Рыболовные снасти